La saison 2005-2006 est la dix-huitième saison de l'ECHL au terme de laquelle les Aces de l'Alaska remportent la Coupe Kelly en battant en finale les Gladiators de Gwinnett.

Saison régulière 

En prélude à la saison, les IceGators de la Louisiane, le Pride de Pee Dee et les Rivermen de Peoria cessent leurs activités alors que les Boardwalk Bullies d'Atlantic City déménagent à Stockton et deviennent le Thunder de Stockton. En raison des ouragans Rita et Katrina, les Wildcatters du Texas et les Sea Wolves du Mississippi doivent suspendre temporairement leurs activités. Deux nouvelles franchises font leur entrée dans l'ECHL : les RoadRunners de Phoenix et les Grizzlies de l'Utah.

Classement 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Association américaine

Association nationale

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires

Premier tour 
Un premier tour au meilleur des trois matchs est joué pour les équipes de l'association américaine.
 Les Chiefs de Johnstown remportent leur série contre les Titans de Trenton 2 parties à 0.
 Les Stingrays de la Caroline du Sud remportent leur série contre les Checkers de Charlotte 2 parties à 1.
 Le Grrrowl de Greenville remporte sa série contre les Lynx d'Augusta 2 parties à 0.

Séries finales

Trophées

Références 

Saison de l'ECHL
ECHL